Хочолава () — фамилия грузинского происхождения.

Известные носители:

 Хочолава, Гиви Константинович (1932—2014) — советский футболист.
 Хочолава, Давид (род. 1993) — грузинский футболист.
 Хочолава, Мухран (1981—1922) — грузинский политик, член учредительного совета Республики Грузия.

Примечания